Ꙫ ꙫ (бінокуляр О) - досить рідкісний гліф кириличної літери О. Її можна зустріти в рукописах; ця літера є в старослов'янському слові Ꙫчи (очі).

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Binocular_O#cite_note-1